Кубок Стамбула 2017 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2017 является уже 13-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Стамбуле, Турция, с 24 по 30 апреля 2017 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Чагла Бююкакчай
 Парный турнир —  Андрея Миту /  Ипек Сойлу

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Элина Свитолина (№ 13 в мире на тот момент). Украинская теннисистка подтвердила статус фаворита и смогла выиграть главный приз. В финале она обыграла шестого номера посева Элизе Мертенс. Прошлогодняя чемпионка Чагла Бююкакчай защищала свой титул и смогла дойти до четвертьфинала, в котором проиграла Мертенс. В основном розыгрыше турнира приняли участие три представительницы России и из них только Анна Калинская прошла во второй раунд.

В парном турнире главный приз завоевали Надежда Киченок и Далила Якупович. В финале они обыграли четвёртых номеров посева Николь Мелихар и Элизе Мертенс Прошлогодние чемпионки Андрея Миту и Ипек Сойлу не защищали свой титул, однако обе сыграли на турнире в других парах. Миту в дуэте с Марианой Дуке Мариньо и Сойлу в альянсе с Се Шувей проиграли в первом же раунде.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Элина Свитолина обыграла  Элизе Мертенс со счётом 6-2, 6-4.
 Свитолина выиграла 3-й одиночный титул и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мертенс сыграла 2-й одиночный финал в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Надежда Киченок /  Далила Якупович обыграли  Николь Мелихар /  Элизе Мертенс со счётом 7–6(6), 6–2.
 Киченок выиграла 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Якупович выиграла дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Кубок Стамбула по теннису
 WTA Тур 2017
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Турция
Теннис
Апрель 2017 года
2017